VPC ou VP-C est un code qui signifie :
 VPC,  ;
 VP-C, .

VPC, sigle composé des trois lettres V, P et C, peut faire référence à :
 Vente par correspondance ;
 Vilain Petit Canard, titre phare de l'album Jeune à la retraite de Féfé ;
 Virtual PC, logiciel d'émulation et de virtualisation de Microsoft ;
 Véhicule poste de commandement, un camion de pompiers en France ;
 Valeur de la Production Commercialisée ;
Virtual Private Cloud (Nuage Privé Virtuel) ;
VPC Andorra XV , le principal club de rugby andorran évoluant en France dans le championnat amateur.